Saint-Yrieix kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Yrieix-la-Montagne, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Yrieix-la-Perche, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Yrieix-le-Déjalat, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Yrieix-les-Bois, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Yrieix-sous-Aixe, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Yrieix-sur-Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,